Кали́нівка () — селище в Україні, у Черкаському районі Черкаської області, підпорядковане Кам'янській міській громаді. Розташоване на південний захід від центру громади — міста Кам'янки. Населення 31 людина (на 2001 рік).

Посилання 

 

Селища Черкаської області